Malsen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann-Erasmus von Malsen-Ponickau (1895–1956), Polizeipräsident in Posen und Halle

 Wilhelm von Malsen (1872–1900), deutscher Kolonialbeamter

Malsen bezeichnet:

 Malsen (Adelsgeschlecht), geldernsches Adelsgeschlecht